Kräutler oder Kraeutler ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Kraeutler (1866–unbekannt), französischer Automobilrennfahrer
 Erich Kräutler (1906–1985), römisch-katholischer Missionsbischof in Brasilien
 Erwin Kräutler (* 1939), römisch-katholischer Missionar und Bischof in Brasilien
 Jutta Kräutler-Berger (* 1958 als Jutta Berger), österreichische Politikerin (GRÜNE), MdL und Journalistin
 Mathias Kräutler (1895–1965), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg

Zum historischen Beruf Kräutler siehe: Kompastmacher